Uncia (munt), een Romeinse bronzen munt;
 Uncia (lengtemaat), een Romeinse lengtemaat;
 Uncia (mijn), een Boliviaanse tinmijn (zie ook Simon Iturri Patino);
 Uncia, het genus van de sneeuwpanter.

Zie ook
 Uncía, plaats in Bolivia